W Rumunii
 Stejaru – wieś w okręgu Aluta, w gminie Milcov
 Stejaru – wieś w okręgu Giurgiu, w gminie Singureni
 Stejaru – wieś w okręgu Gorj, w gminie Roșia de Amaradia
 Stejaru – wieś w okręgu Jałomica, w gminie Perieți
 Stejaru – wieś w okręgu Konstanca, w gminie Saraiu
 Stejaru – wieś w okręgu Prahova, w gminie Brazi
 Stejaru – gmina w okręgu Teleorman
 Stejaru – wieś w okręgu Teleorman, w gminie Stejaru
 Stejaru – wieś w okręgu Teleorman, w gminie Crângeni
 Stejaru – gmina w okręgu Tulcza
 Stejaru – wieś w okręgu Tulcza, w gminie Stejaru